Красный Барон — прозвище немецкого лётчика-истребителя барона Манфреда фон Рихтгофена (1892—1918).
Красный Барон — прозвище русского и советского военачальника барона Владимира Александровича Ольдерогге (1873—1931).
 Красный Барон — прозвище советского авиаконструктора итальянского происхождения Роберто Бартини (1897—1974).
 Красный Барон — прозвище немецкого автогонщика, пилота «Формулы-1» Михаэля Шумахера (род. 1969).

Художественные произведения и игры 
 «Месть Красного Барона» — американский фантастический фильм (1993).
 «Красный Барон» — японское аниме (1994).
 «Красный Барон» — немецкий биографический фильм 2008 года.